José Antonio Rodríguez Martínez (né en 1931), homme politique espagnol ;
 José Antonio Rodríguez (né en 1992), joueur de football mexicain ;
 José Antonio Rodríguez, joueur de football cubain ;
 José Antonio Rodríguez Pérez dit José Antonio Campuzano (né en 1954), matador espagnol ;
 Jose Antonio Rodriguez Vega (1957-2002), tueur en série espagnol.